Бадяга, бадяги:

 Бадяги () — семейство пресноводных губок.
  () — род пресноводных губок.
 Бадяга — традиционные лекарственные средства, назначаемые при синяках и гематомах: порошок из губки бадяги